Osoby o nazwisku Pfannenstiel:
 Hermann Johannes Pfannenstiel (1862–1909), niemiecki ginekolog
 Lutz Pfannenstiel (ur. 1973), niemiecki piłkarz, bramkarz
 Wilhelm Pfannenstiel (1890-1982), niemiecki lekarz, profesor higieny, SS Standartenführer, syn Hermanna 
 Max Pfannenstiel (1902-1976), niemiecki geolog